Бианка — многозначный термин. 

 Бианка  — спутник планеты Уран.
 (218) Бианка — астероид главного пояса.
 Бианка — персонаж пьесы Шекспира «Укрощение строптивой».
 Бианка — персонаж пьесы Шекспира «Отелло».
 Бианка Ланчия — итальянская дворянка, которая была любовницей и женой императора Фридриха II.

См. также 
 Бианки
 Бьянка